Karl Edel ist der Name folgender Personen:

* Karl Edel (Politiker) (Karl Friedrich Wilhelm von Edel; 1806–1890), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker, MdR
 Karl Edel (Mediziner) (1837–1921), deutscher Psychiater
 Karl-Otto Edel (* 1939), deutscher Ingenieur